Amor y naves espaciales es el episodio 57 (tercero de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 

Acto I: "Se acerca el Día de San Valentín"

Se acerca el Día de San Valentín, y la tripulación de Planet Express reciben nuevas ropas, de color azul, en nombre de la empresa, para que parezcan más oficial. 
Se dirigen a la ciudad más romántica de la Tierra, para conseguir un contrato de suministro de Romanticorp, creadores de todas las cosas románticas, como caramelos en forma de corazón y ositos de peluches. 
Cuando llegan, el Profesor le advierte que tienen que mostrarle a esa gente que no son amargados seres humanos que hace tiempo abandonaron la esperanza de encontrar el amor en esta vida. Leela al conocer al director financiero y a su esposa, se muestra muy amargada ya que para ella sus palabras y gestos eran cursi, pero trata de mejorar su actuación. 
Después de un recorrido por las instalaciones, descubren que los Ositos de peluche no son de peluches sino osos de verdad y los modifican genéticamente porque es más barato. Cuando los ositos llegan a su primer cumpleaños, los más bonitos son elegidos y rellenados con algodón.
Fry, al ver un barril lleno de caramelos de corazones, obsesiona con encontrar el mensaje perfecto para expresar sus sentimientos hacia Leela. 

Acto II: Por favor, acepten estos caramelos como prueba de que la Tierra los ama... ¡Muchísimo!

Planet Express obtiene el contrato para entregar los caramelos de corazones y con la financiación adicional del nuevo contrato, el profesor hace algunas mejoras a la nave. Fry, Leela y el Profesor revisan la nave mientras Bender pelea con él. Las mejoras incluyen nueva personalidad, y el Profesor ajusta la voz de la nave con un módulo de voz femenina. Bender queda sorprendido con la nueva personalidad de la nave Planet Express, enamora y empiezan a salir. Él se cansa rápidamente de ella, y comienza a engañarla y a salir con robotzuelas al que él llama "sus empresarias". La nave, sospecha de Bender, comienza a actuar de una manera posesiva y errática.
A La tripulación se le asigna la tarea de entregar varias toneladas de corazones a Lrrr del planeta Omicron Persei 8. Como era de esperar, el Omicronians están muy ofendidos por los dulces calcáreos y sus mensajes mal escritos y atacan a la tripulación. Mientras escapan, Bender decide romper con la nave y esta grita de dolor y sufrimiento. Se detiene, y esto permite que los misiles Omicronianos golpeen a la nave y la haga explotar.

Acto III: "Me gusta que un abandono sea tan memorable como devastador"

La nave, sollozando, cae en el espacio, abollada y quemada. Leela intenta consolarla pero, actuando irracionalmente, decide dirigirse a un Quasar.
Para eliminar cualquier interferencia de Fry y Leela, la nave se apaga el aire y la gravedad artificial. Fry, Leela y Bender se encierran en el baño, donde la nave no puede oír su conversación Leela le ofrece a Bender fusionar su programación con la de la nave, pero él se niega, afirmando que la personalidad de la nave podría abrumar a los suyos, pero Leela le dice que correrá ese riesgo. 
Con el poder de diez mil millones agujero negro en el mismo, acercándose hacia ellos, Bender convence a la nave y fusionará su programación con la suya en una perfecta singularidad cuántica. Mientras tanto, Leela y Fry, utilizando tanques de oxígeno, intentar apagar el cerebro de la nave, que está lleno de corazones de caramelo, mientras Bender y la nave juegan, en su mente, a un juego: "El gato y el ratón" 
Leela sigue tratando de apagar el cerebro al abrir la parte superior de la unidad lógica con gas y gana un viaje gratis a Six Flags, a lo que ella llama "una razón mas para sobrevivir". Si bien la búsqueda del mensaje del caramelo fracasa, Fry se da cuenta de que el suministro de oxígeno de Leela está demasiado baja, en estado crítico. Sin embargo, ella hace caso omiso a los de intentos de advertir, ya que supone que está tratando de que lea un mensaje de dulces. Fry, en secreto, conecta su tubo de con el de Leela, para mantenerla con vida.

Acto IV: "Tu me dejas sin aliento"

Con este sacrificio, Leela es capaz de apagar, con éxito, la inteligencia artificial de la nave, y regresa cada sistema a la normalidad. 
Por desgracia, Fry esta inconsciente debido a la falta de oxígeno. Al darse cuenta de que Fry arriesgó su vida para salvar la suya, Leela le da respiración boca a boca. Fry despierta y empieza a toser hasta escupir un corazón de caramelo, con un mensaje perfecto, sobre la mejilla de Leela. Ella lee el mensaje: "Tu me dejas sin aliento". Ella observa que Fry le sonríe y ambos se desean un feliz Día de San Valentín. 
Los dos encuentran Bender, que parece desconocer que un poco de programa de la nave se ha deslizado en la suya. Al ver los miles de caramelos de corazones en el suelo, Leela decide volcarlos al espacio formando un Agujero Negro que ahora se ha convertido de color fucsia... 

Acto V: "Narración de Zoidbeg"

Inexplicablemente, los corazón se vaporizaron, produciendo un romántico color fucsia de radiación que es inofensiva en la Tierra y visible durante el día de San Valentín, pero que destruye muchos planetas en el camino, entre ellos dos planetas Gangster y un mundo de vaqueros. Sin embargo, las parejas en todo el mundo, incluyendo Fry y Leela (y Zoidberg), miran felices el hermoso fenómeno espacio.

Referencias culturales 

♦ Cuando Fry y Leela intentan apagar el ordenador de la nave, el cubiculo en el que este está ubicado tiene un parecido razonable con HAL 9000, el ordenador ficticio de la nave espacial Discovery que aparece en la película 2001: Una odisea del espacio. Además, los errores que sufre al ordenador de la nave de Planet Express son muy parecidos a los que sufre HAL. Estas similitudes se expanden desde el aspecto del ordenador a la forma de desactivarlo.

♦ Cuando Leela desactiva al ordenador de la nave, hace también referencia a The Matrix Revolutions.

♦ El nombre original en inglés hace referencia a la serie de cómics de los 80, e igualmente a una banda inglesa de 1985 .

Episodios de Futurama